Iye peut désigner :
 , un esprit de la mythologie turque qui est le gardien, le patron ou le protecteur d'un lieu, d'une personne, d'une lignée, d'une nation, de biens naturels ou d'un animal ;
 (6413) Iye, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.